Gropsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Gropsjön, sjö i Norrköpings kommun, 
Gropsjön, Närke, sjö i Laxå kommun, 
Gropsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (3 ha)

Se även
Grosjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn